Milenii: Mileniul al II-lea î.Hr. - Mileniul I î.Hr. - Mileniul I

Secole: Secolul al IV-lea î.Hr. - Secolul al III-lea î.Hr. - Secolul al II-lea î.Hr.

Decenii: Anii 320 î.Hr. Anii 310 î.Hr. Anii 300 î.Hr. Anii 290 î.Hr. Anii 280 î.Hr. - Anii 270 î.Hr. - Anii 260 î.Hr. Anii 250 î.Hr. Anii 240 î.Hr. Anii 230 î.Hr. Anii 220 î.Hr.

Ani: 283 î.Hr. 282 î.Hr. 281 î.Hr. 280 î.Hr. 279 î.Hr. - 278 î.Hr. - 277 î.Hr. 276 î.Hr. 275 î.Hr. 274 î.Hr. 273 î.Hr.
 


Evenimente

Arte, Științe, Literatură și Filosofie

Nașteri

Decese 

278 î.Hr.